Меса Пријета има више значења:

 Меса Пријета (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Меса Пријета (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику